Marco Formentini puede referirse a:

Marco Formentini (nadador) (1970-), nadador italiano;
Marco Formentini (político) (1930-2021), político italiano.